Dakota Township peut désigner les townships suivants aux États-Unis :

  du comté d'Adams dans le Dakota du Nord.
 Dakota Township du comté de Stephenson dans l'Illinois.

Voir aussi 
 

Homonymie de townships